Боже́на:

 Божена — женское славянское имя.
 Божена — польский дворянский герб.